Merošina je selo i općina u Srbiji, oko 20 km od Niša, na regionalnom putu ka Prokuplju.

Općine u Srbiji